La Grèce est organisée depuis le  en treize périphéries et  (municipalités).

À la suite du programme Kallikratis de 2010,  dèmes ont été créés par fusion des dèmes ou des communautés préexistants. À part la Crète et l’Eubée, les îles grecques ne sont plus divisées en dèmes et forment le plus souvent un seul dème.

Les  ou communautés créés par le plan Kapodistrias de 1997 (résultant eux-mêmes de fusions des  ou communautés créés préexistants datant du début du ) continuent à exister sous la forme de « districts municipaux » (Δημοτική ενότητα).

La liste des dèmes de Grèce indique la superficie, la population permanente, la densité de population, le district régional d'appartenance (les nomes ayant été supprimés), les districts municipaux qui en font partie et le siège du dème.

Dèmes

Notes et références

Articles connexes 
 Organisation territoriale de la Grèce
 Démographie de la Grèce
 Liste de villes de Grèce

Liens externes 
  Projet de loi pour la Loi Kallikratis du 
  Bulletin de loi grec Nr. 1292 du  (PDF, 555 KB)

Deme
Grèce
Grece